Annandale pode referir-se a:
Annandale (Minnesota)
Annandale (Nova Jérsei)
Annandale (Virgínia)
Annandale (Escócia)

Desambiguação